

L'église de l'Épiphanie à Bruxelles.

L'église de l'Épiphanie à Chicago.
 La cathédrale de l'Épiphanie de Sioux City

L'église de l'Épiphanie à Ramallah.

L'église de l'Épiphanie à Iaroslavl.
 L'église de l'Épiphanie à Pskov.
 L'église de l'Épiphanie à Saint-Pétersbourg.
 Cathédrale de l'Épiphanie d'Irkoutsk.

église de Sainte Épiphanie du Seigneur à Nianing

L'église de l'Épiphanie à Srbobran ;
 L'église de l'Épiphanie à Vrdila.

Uppenbarelsekyrkan (« église de l'Épiphanie ») à Saltsjöbaden, près de Stockholm.